Aardrijkskunde
 Ackerman (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi

Personen met de achternaam Ackerman
 Alexander Ackerman, Vlaams zangmeester en componist
 Antonie Jacobus Ackerman, Nederlands pianist en componist
 Jozef Ackerman, Belgisch politicus en zoon van Remi Ackerman
 Frans Ackerman, Vlaams volksleider
 Remi Ackerman, Belgisch politicus

Zie ook 
Ackermann (doorverwijspagina)
Ackermans (doorverwijspagina)